Джеральдин Макьюэн (, пр. ; 9 мая 1932 — 30 января 2015) — британская актриса, известная по роли мисс Марпл в одноимённом сериале на канале «ITV».

Юность
Родилась 9 мая 1932 года в Старом Виндзоре, графство Беркшир, Англия, в семье Дональда и Норы (урожденной Бернс) Маккаун. У нее были ирландские предки: ее дед по материнской линии был родом из Килкенни, а дед по отцовской линии ― из Белфаста. Ее отец, наборщик типографий, руководил отделением Лейбористской партии в Старом Виндзоре.

Макьюэн выиграла стипендию для посещения школы для девочек округа Виндзор, затем частной школы, где она чувствовала себя совершенно не в своей тарелке, и брала уроки ораторского искусства. Однако в более позднем возрасте она сказала, что любила английский язык и, в частности, преподавание мисс Мич. В интервью Кассандре Джардин из Daily Telegraph в 2004 году она сказала о себе: Я была очень застенчивой и замкнутой, но после прочтения стихотворения на концерте Брауни все изменилось.

Карьера 
На театральной сцене дебютировала в 14 лет, а затем в короткий срок добилась больших успехов на театральном поприще сначала в Виндзоре, а затем и на Вест-Энде. В 1988 году Макьюэн выступила в качестве театрального режиссёра. В 1991 году актриса стала обладательницей премии «BAFTA» за свою роль в фильме «Не апельсинами едиными…». В 1998 году Макьюэн появилась на Бродвее в пьесе «Стулья», за роль в которой была номинирована на театральную премию «Тони».

В 2004 году она была выбрана в качестве нового лица мисс Марпл в телевизионной экранизации произведений Агаты Кристи. В этом образе она появилась в 12 телефильмах, после чего заявила о своём уходе из проекта. Макьюэн трижды принимала участие в озвучивании персонажа мисс Трипп в мультфильмах о приключениях Уоллеса и Громита.

Джеральдин Макьюэн в 1986 году отказалась от присвоения ей ордена Британской империи, а в 2002 году отказалась от степени Дамы-Командор этого ордена, что позволило бы ей прибавлять к своему имени титул Дама.

Она озвучила мисс Трипп в мультфильмах «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня» и «Невероятные приключения Уоллеса и Громита: Дело о хлебе и смерти».

Личная жизнь
В 1953 году Макьюэн вышла замуж за Хью Кратвелла, с которым она впервые познакомилась, когда ей было 14 лет, когда она работала в Королевском театре Виндзора. Кратвелл был директором Королевской академии драматического искусства с 1965 по 1984 год. У них родились сын Грег, актер и сценарист, и дочь Клаудия.

Смерть
Актриса умерла 30 января 2015 года в госпитале Хаммерсмита от последствий инсульта, перенесённого ею тремя месяцами ранее.

Избранная фильмография

Награды 
 BAFTA 1991 — «Лучшая актриса» («Не апельсинами едиными…»)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Актрисы озвучивания Великобритании
Лауреаты премии BAFTA TV
Актрисы телевидения Великобритании
Умершие от инсульта